Віїле () — село в Румунії, у повіті Констанца. Входить до складу комуни Іон-Корвін.
 Віїле () — село в Румунії, у повіті Галац. Входить до складу комуни Фирценешть.
 Віїле () — село в Румунії, у повіті Телеорман. Входить до складу комуни Скріоаштя.